Кратер Барбье () — ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название дано в честь французского астронома Даниеля Барбье (1907—1965) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому или нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются гигантский кратер Гагарин на северо-западе; кратер Сирано на севере; кратер Парацельс на востоке; кратер О’Дей на юге; кратер Серпинский на юго-западе; кратер Врублевский на западе. На юге-юго-востоке от кратера располагается Море Мечты. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 65,4 км, глубина — 2,74 км.

Вал кратера существенно разрушен, северная часть вала перекрыта несколькими мелкими кратерами, восточная часть вала — одиночным кратером. Южная часть вала имеет неправильную форму и значительно большую ширину. Высота вала над окружающей местностью составляет 1260 м, объем кратера составляет приблизительно 3800 км3. Место центрального пика занимает сателлитный кратер  (см. ниже), несколько смещенный к востоку от центра чаши кратера. Северо-западная часть чаши кратера имеет значительное понижение.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Барбье F, имеющий крайне необычную форму с двумя прямыми углами, упомянут в списке необычных структур в публикации «APOLLO OVER THE MOON: A VIEW FROM ORBIT (NASA SP-362)».
 Образование сателлитного кратера Барбье U относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Кратер Барбье на карте LM-103.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны